Getting Gertie's Garter (1927), een film van E. Mason Hopper
Getting Gertie's Garter (1945), een film van Allan Dwan